Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hansol Korea Open Tennis Championships 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 24. bis 26. September 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Seoul